Héroes puede referirse a:

 Héroe: singular;

Cine, televisión y teatro 
 Héroes, miniserie chilena;
 Héroes, serie de TV de Estados Unidos;
 Héroes, película dirigida por Pau Freixas;
 Héroes, película dirigida por Esteban Vidal;
 Heroes, programa de telerrealidad surcoreano;
 Héroes (Hail, Hero!), película dirigida por David Miller;
 Heroes: Le Vent Des Peupliers, obra de teatro de Gérald Sibleyras y Tom Stoppard.

Música 
 Héroe, cantautor venezolano de folk rock en español;
 Héroe, canción con versión en español e inglés de Enrique Iglesias;
 “Heroes”, álbum de David Bowie;
 “Heroes”, canción de David Bowie;
 Heroes, canción de Conchita Wurst.
 Heroes, canción de Måns Zelmerlöw.
 Heroes, álbum del cantante Johnny Cash y Waylon Jennings;
 Heroes (We Could Be), canción de Alesso;
 Héroes, grupo musical de pop-rock moderno español;
 Héroes del Silencio, grupo musical de rock español;

Literatura 
 Héroes, obra del historiador Paul Johnson;
 Héroes, obra del escritor Ray Loriga;

Transporte 
 Héroes, estación del sistema de transporte masivo TransMilenio de la ciudad de Bogotá.
 Los Héroes, estación del Metro de Santiago de Chile.

Miscelánea 
 Heroes of Might and Magic, saga de videojuegos;
 Héroes del Pueblo, condecoración concedida en la antigua Yugoslavia.